In 2014/15 werd het 53ste seizoen gespeeld van de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Burkina Faso. De competitie werd gespeeld van 25 oktober 2014 tot 30 mei 2015. Racing Club de Bobo werd kampioen.

Eindstand

Externe link
 RSSSF

Première Division (Burkina Faso)
Competitievoetbal 2014/15